

Cinema
 Il ritorno – film del 1914 diretto da Luca Comerio
 Il ritorno (The Comeback) – cortometraggio del 1915 diretto da Raoul Walsh
 Il ritorno (Big Time) – film del 1929 diretto da Kenneth Hawks
 Il ritorno (Jesus vender tilbage) – film del 1992 diretto da Jens Jørgen Thorsen
 Il ritorno (Vozvraščenie) – film del 2003 diretto da Andrej Zvjagincev
 Il ritorno – film del 2003 diretto da Claudio Bondì
 Il ritorno – film del 2022 diretto da Stefano Chiantini

Musica 
 Il ritorno – album dei Il Rovescio della Medaglia del 1995
 Il ritorno – album di Space One del 2007
 Il ritorno – album di Gel del 2008
 Il ritorno – canto di Bepi De Marzi

Letteratura
 Il ritorno (The Return), racconto di Joseph Conrad pubblicato nel 1898
 Il ritorno (Dragonfly in Amber), romanzo di Diana Gabaldon del 1992
 Il ritorno (El regreso), romanzo di Alberto Manguel del 2005
 Il ritorno (Guiqulai), racconto di Han Shaogong del 1985
 Il ritorno (The Return) – romanzo di Sharon Sala del 2002